Agglutinazione – fenomeno biologico fondato su un processo chimico-fisico per il quale degli anticorpi provocano la formazione di agglomerati di antigene che precipitano
 Emoagglutinazione
 Agglutinazione – procedimento di formazione delle parole tramite giustapposizione di elementi lessicali distinti

Altri progetti